Леонид Валерьевич Городнов (20 мая 1973) — российский футболист, игрок в мини-футбол и пляжный футбол, вратарь; тренер. Мастер спорта России международного класса (2010).

Воспитанник саратовской СДЮШОР профкома СЭПО. В первенстве России по футболу провёл несколько матчей во второй и третьей лигах за «Зенит» Пенза (1992—1993, 1995) и «Заволжье» Энгельс (1993). Играл за мини-футбольные клубы Саратова «СПЗ-Рома» (1993/94 — 1994/95, 1996/97) и «Сатурн» (1999/2000 — 2000/01).

Участник чемпионатов мира по пляжному футболу 2007, 2008 и 2009 годов. Выступал за пляжные клубы «Дельта» (2010) и «Ротор-Волгоград» (2012—2013, играющий тренер, помощник Эмиля Джабарова). Главный тренер команд «Ротор-Волгоград», «Золотой» (2015—2016), «Дельта» (с 2016).

Достижения 
 Победитель Евролиги (2009)
 Бронзовый призёр чемпионата мира по пляжному футболу (2): (2007, 2008),
 Серебряный призёр чемпионата России 2013
 Бронзовый призёр Кубка России 2013.

Ссылки 
 
 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЕОНИД ВАЛЕРЬЕВИЧ!
 На сайте beachsoccer.ru 
 На сайте ''bsrussia.com 
 

Футболисты России
Игроки в мини-футбол России
Игроки в пляжный футбол России
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки ФК «Зенит» Пенза
Игроки ФК «Искра» Энгельс
Игроки МФК «Саратовец»
Игроки ПФК «Дельта»
Игроки ПФК «Ротор-Волгоград»
Игроки сборной России по пляжному футболу
Мастера спорта России международного класса